Петријин венац може да се односи на:

 Петријин венац (роман), књигу Драгослава Михаиловића
 Петријин венац (филм), играни филм Срђана Карановића из 1980. године.